bpm puede significar:

En música, bpm son las siglas de beats per minute (pulsos por minuto).
En medicina, bpm, son las siglas de beats per minute, en inglés -pulsaciones por minuto- que es la frecuencia cardiaca o pulso.
En tecnología y gestión empresarial, BPM son las siglas de Business Process Management
En alimentos, son las siglas correspondientes a "Buenas Prácticas de Manufactura", Decreto 3075 de 1997, Colombia. Ver Buenas prácticas de fabricación.